— японский топоним:

 Симане — префектура на западе Японии.
 Симане — полуостров в префектуре Симане
 АЭС Симане — атомная электростанция близ города Мацуэ в префектуре Симане.